Jack Jones (Australianfootballspeler, 1887), Australianfootballspeler, levend van 1887 tot 1964
 Jack Jones (vakbondsleider), Brits vakbondsleider, levend van 1913 tot 2009
 Jack Jones (Australianfootballspeler, 1924), Australianfootballspeler, levend van 1924 tot 2020 
 Jack Jones (zanger), Amerikaans pop- en jazzzanger, geboren in 1938
 Jack & Jones